Chancellor (cancelliere in lingua inglese) può indicare:

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Chancellor – comunità non incorporata della contea di Geneva, in Alabama
 Chancellor – comune della contea di Turner, nel Dakota del Sud
 Chancellor – comunità non incorporata della contea di Spotsylvania, nella Virginia
 Chancellor Peak – montagna del Parco nazionale Yoho

Persone 
 Alexander Chancellor (1940-2017) – giornalista britannico
 Anna Chancellor (1965) – attrice britannica
 Jhon Chancellor (1992) – calciatore venezuelano, di ruolo difensore
 Justin Chancellor (1971) – musicista inglese
 Kam Chancellor, propr. Kameron Darnel Chancellor (1988) – ex giocatore di football americano statunitense
 Richard Chancellor (1521-1556) – esploratore britannico
 Van Winston Chancellor (1943) – allenatore di pallacanestro statunitense

Altro 
 414A Chancellor – velivolo prodotto dalla Cessna Aircraft
 Chancellor – uva da vino ibrida
 Chancellor Records – etichetta discografica statunitense
 Katherine Chancellor – personaggio della serie televisiva Febbre d'amore

Pagine correlate 
 Cancelliere (disambigua)
 John Chancellor